Басучи има више значења:

 Басучи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Басучи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Басучи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику